Die Primeira Divisão 1960/61 war die 27. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 17. September 1960 und endete am 8. Juni 1961.

Titelverteidiger Benfica Lissabon wurde zum elften Mal portugiesischer Meister.

Teilnehmer 

14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Portugal 1960-61 auf rsssf.com
 Statistik auf fussballzz.de

Einzelnachweise 

Primeira-Liga-Saison
Fußballsaison 1960/61